Indonesië
 Gayungan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Soerabaja in de provincie Oost-Java
 Gayungan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Soerabaja in de provincie Oost-Java